Gaskessel steht für:

 Gasbehälter 
 gasbetriebener Heizkessel, siehe Heizkessel #Gasheizkessel
 Gaskessel (Jugendzentrum) in Bern

Siehe auch:
 Gasometer